Чемпионат Нидерландов по футболу 1995—1996 является 40 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 26 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 920 голов (в среднем 3 гола за игру). В текущем сезоне за победу стало начисляться три очка вместо двух в предыдущих сезонах.

Турнирная таблица

Плей-офф за право играть в Эредивизие

Группа A

Группа B

Результаты матчей

Результаты матчей плей-офф

Группа A

Группа B 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1995/1996
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1995 году
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996